Jubiabá pode se referir a:

Jubiabá, uma personalidade da Bahia
Jubiabá (livro), romance de Jorge Amado
Jubiabá (filme), de Nélson Pereira dos Santos
Jubiabá de Jorge Amado, história em quadrinhos baseada no livro homônimo

Desambiguações de artes